Burg Oka ist der Name folgender Burgen in Japan:

 Burg Oka (Chikuzen)  in Okagaki, Präfektur Fukuoka
 Burg Oka (Shinano) in Ueda, Präfektur Nagano
 Burg Oka (Yamato) in Kashiba, Präfektur Nara
 Burg Oka (Bungo) in Taketa, Präfektur Ōita
 Burg Oka (Musashi) in Asaka, Präfektur Saitama
 Burg Oka (Shimotsuke) in Yasaka, Präfektur Tochigi
 Burg Oka (Inaba) in der Präfektur Tottori